Béatrice Vialle (née en 1961), aviatrice française ;
 Jane Vialle (1906-1953), femme politique française ;
 Marie Vialle, actrice française ;
 Max Vialle (1934 - 2000), acteur français ;
 Pierre Vialle (1743-1816), général de division français ;
 Tatiana Vialle, actrice, metteuse en scène et réalisatrice française.

Toponyme 

 Vialle de Grillon, quartier historique du village français de Grillon dans le Vaucluse.

Divers 
 , entreprise néerlandaise spécialisée dans les technologies associées au Carburant GPL.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien